Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Brad Gilbert (finale)
 Andre Agassi (campione)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Assente

 Jaime Yzaga (semifinali)
 Mikael Pernfors (secondo turno)
 Jim Grabb (primo turno, ritiro)
 Andrew Sznajder (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1989